Никола Алексиев може да се отнася за:

 Никола Алексиев (възрожденец) (Попалексиев) (1851 – 1941), български възрожденец, търговец, член на Солунската българска община
 Никола Алексиев (учител), български просветен деец и общественик
 Никола Алексиев (психолог) (1877 – 1912), виден български психолог
 Никола Алексиев (писател) (1889 – 1957), български писател
 Никола Алексиев (офицер) (1894 – 1978), български офицер
 Никола Алексиев (кмет) (1907 – 1953), български политик, кмет на Михайловград през 1953 г.
 Никола Алексиев (журналист) (1909 – 2002), български журналист и преводач, есперантист
 Никола Алексиев (футболист), български футболист, играл в ЦСКА